Ел Попотал има више значења:

 Ел Попотал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Попотал, Дијего Палмерос (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Попотал, Доња Офелија (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику